Chailloux peut désigner :
 Élisabeth Chailloux (née en 1947), actrice, metteuse en scène et directrice de théâtre française ;
 Steve Chailloux (né en 1985), homme politique français.

Voir aussi